Zoologia
Ocelot tygrysi, kot tygrysi, oncilla (Leopardus tigrinus) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych.
Technika

 Dozor B – ukraiński lekki transporter opancerzony, produkowany również w Polsce pod nazwą Oncilla.